Уейн Марк Руни (, на английски се изговаря с дълго У, най-близко до Рууни) е английски футболист, който играе като нападател. Уейн дебютира като футболист на Евертън, където изиграва два сезона преди да бъде привлечен от Манчестър Юнайтед през 2004 г. Оттогава играе основна роля за „червените дяволи“, с които е спечелил всички турнири на клубно ниво. Руни дебютира за националния отбор на Англия на 17-годишна възраст като има записани 120 мача и 53 гола като национал и е най-резултатният голмайстор, играл за . Играл е на три световни и три европейски първенства и е бил капитан на националния отбор.

Кариера 
Още от 9-годишен, Руни е юноша на Евертън, с който и дебютира в професионалния футбол през 2002 г. Той прекарва две години в Мърсисайдския отбор, след което преминава в Манчестър Юнайтед за 25.6 млн. лири на трансферния прозорец през 2004 г. Оттогава, с Руни в отбора си, Манчестър Юнайтед печели Шампионска лига 2007-08 и две Купи на Англия. През април 2012, Руни вкарва 198-ия си гол за Манчестър Юнайтед и се подрежда четвърти по най-много голове в историята на отбора.

Уейн е най-младият играч, вкарал гол за  и на Евро 2004, когато е само на 19 години. Уейн Руни е смятан за един от най-добрите английски футболисти за всички времена. Печелил е наградата Английски футболист на годината два пъти – през 2008 и 2009 г. Към октомври 2012, той е изиграл 103 мача и вкарал 47 гола за . Заедно с Дейвид Бекъм, той е английският играч с най-много червени картони за .

На 4 ноември 2018 г. е потвърдено, че Руни ще излезе да играе последен мач за националния отбор на Англия срещу Съединените щати на стадион Уембли на 15 ноември. Това е с цел да се популяризира фондацията „Уейн Рууни“, новосъздадена благотворителна организация , поради което мачът се нарича „Фондация Уейн Рууни Интернешънъл“. В 58-ата минута при резултат 2:0 за Англия той влиза в игра за последен път с националната фланелка с № 10 и капитанската лента, сменяйки единия голмайстор Лингард. Англия печели с 3:0 у дома си, а Руни завършва националната си кариера с участие в 120 мача.

Статистика

Клубни отбори 
 Информацията е актуална към 28 октомври 2018 г.

1Европейските турнири включват Шампионска лига и Купа на УЕФА
2Други турнири включват Къмюнити Шийлд, Суперкупа на Европа и Световно клубно първенство

Национален отбор 

||

Голов коефициент 
 Информацията е актуална към 28 октомври 2018 г.

Успехи

Манчестър Юнайтед 
 Световно клубно първенство – 1 (2008)
  Шампионска лига – 1 (2008)
 Лига Европа – 1 (2017)
  Суперкупа на Англия (Къмюнити Шийлд) – 4 (2007, 2010, 2011, 2016)
  Английска висша лига – 5 (2007, 2008, 2009, 2011, 2013)
  Купа на футболната асоциация на Англия – 1 (2016)
  Купа на лигата на Англия – 4 (2006, 2009, 2010, 2016)

Индивидуални 
 Футболист на годината на Висшата лига – 1 (2010)
 Футболист на годината на PFA – 1 (2010)
 Футболист на годината на PFA според феновете – 2 (2006, 2010)
 Футболист на годината на FWA – 1 (2010)
 Футболист на годината на Манчестър Юнайтед – 1 (2006, 2010)
 Футболист на годината на Англия – 4 (2008, 2009, 2014, 2015)
 Най-добър футболист на Световно клубно първенство – 1 (2008)
 Млад футболист на годината на PFA – 2 (2005, 2006)
 Млад футболист на годината на ФИФПро – 1 (2005)
 Идеален отбор на Европейско първенство – 1 (2004)
 Идеален отбор на годината на ФИФПро – 1 (2011)
 Идеален отбор на годината на PFA – 3 (2006, 2010, 2012)
 Млад спортист на годината на BBC – 1 (2002)
 Награда Bravo – 1 (2003)

Рекорди 
 Най-много голове за Манчестър Юнайтед – 253
 Най-много голове за Англия – 53

Външни препратки 
 Официален сайт
 Български фен сайт 
 Профил в manutd.com
 Профил в manutd-bulgaria.com

Източници 

Руни, Уейн
Футболисти на Манчестър Юнайтед
Футболисти на ФК Евертън
Родени в Ливърпул